Il doppio del torneo di tennis Puerto Rico Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Lise Gregory e Ronni Reis che hanno battuto in finale Cammy MacGregor e Cynthia MacGregor 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Candy Reynolds /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Penny Barg-Mager /  Beth Herr (quarti di finale)
 Sandy Collins /  Marcella Mesker (quarti di finale)
 Terry Phelps /  Stephanie Rehe (secondo turno)

 Anna-Maria Fernández /  Anne Minter (secondo turno)
 Cammy MacGregor /  Cynthia MacGregor (finale)
 Jenny Byrne /  Michelle Jaggard-Lai (semifinali)
 Manon Bollegraf /  Marianne van der Torre (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1987